Джио́ев () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Джиоев, Азамат Ростикович (род. 1991) — российский футболист.
 Джиоев, Георгий Гурамович (род. 1986) — российский футболист.
 Джиоев, Инал Григорьевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Джиоев, Мурат Кузьмич (род. 1955) — государственный деятель и дипломат Южной Осетии.
 Джиоев, Роман Сергеевич ― советский штангист, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Джиоев, Сослан Тамерланович (род. 1989) — российский футболист.
 Джиоев, Тамерлан Вячеславович (род. 1977) — российский футболист.
 Джиоев, Умар Николаевич (род. 1947) — советский футболист.

